4371 Фьодоров (4371 Fyodorov) — астероїд головного поясу, відкритий 10 квітня 1983 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,488.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (4301-4400)

Посилання 

 
 http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/NumberedMPs 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1983
Головний пояс астероїдів